Лья́мас-де-ла-Рибе́ра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 59,92 км². Население — 970 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Леона